Казымхан Кентаев  (, 1 декабря 1936 год, Джездинский район, Джезказганская область, Казахская ССР, СССР — 26 сентября 1994 год) — шахтёр, забойщик южного рудника Джезказганского горнометаллургического комбината имени К. И. Сатпаева Министерства цветной металлургии СССР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1936 году в Джездинском районе Джезказганской области. Трудовую деятельность начал в 1953 году на шахте «Кресто-Запад» забойщиком. Потом работал на шахте № 44 Южно-Джезгазганского рудника, где был назначен бригадиром очистной бригады. За ударный труд на этой шахте награждён в 1966 году орденом Трудового Красного Знамени. В 1968 году вступил в КПСС.

За выдающиеся достижения в трудовой деятельности в годы 8-ой пятилетки был удостоен в 1971 году звания Героя Социалистического Труда.

Избирался делегатом XXV съезда КПСС и XIII съезда Компартии Казахской ССР.

Проработал на шахтах Джезказгана более 25 лет. Перед выходом на пенсию работал бригадиром очистной бригады шахты № 65 Южного рудника Джезказганского горнометаллургического комбината.

Скончался в 1994 году.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1966);
 Герой Социалистического Труда — Указом № 1402-VIII Президиума Верховного Совета от 30 марта 1971 года.

Источник 
 
 
 Қарағанды. Қарағанды облысы: Энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2006. ISBN 9965-34-515-5
 «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев — Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл. ISBN 5-89800-123-9, II том

Шахтёры СССР
Делегаты XXV съезда КПСС